Digital Compact Cassette – format kasety audio
 DCC (informatyka)
 DCC (modelarstwo kolejowe)
 DCC (przetwarzanie sygnałów)
 DCC (N,N'-dicykloheksylokarbodiimid) – związek chemiczny
 DCC (motoryzacja) – adaptacyjne zawieszenie w samochodach
 DCC (finanse) – Dynamic Currency Conversion: rozliczanie operacji kartą płatniczą bezpośrednio w walucie karty lub kraju jej wystawcy